

Geografia

Svizzera 
 Reuti – ex comune ora frazione di Bussnang, comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)
 Reuti – ex comune ora frazione di Hasliberg, comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)